Magnus Kihlstedt (1972 -), un footballeur suédois.
 Rya Kihlstedt (1970 -), une actrice américaine.